Euros může být:

 Euros – řecký bůh
 Euros Bowen (1904–1988) – velšský básník
 Euros Childs (* 1975) – velšský hudebník
 Euros Lyn (* 1971) – velšský televizní režisér